Help! - quinto álbum do grupo de rock The Beatles
"Help!" - canção do álbum homônimo
Help! - segundo filme estrelado pela banda The Beatles
Ou ainda:
H.E.L.P.
Help! (The Carpenters)
Arthur Helps

Desambiguação